Bridge
Ely Culbertson – contribuì a diffondere il nuovo Contract Bridge
 Stati Uniti d'America
Culbertson – città della Contea di Roosevelt, Montana
Culbertson – villaggio della Contea di Hitchcock, Nebraska